Constans ist der Name folgender Personen:
 Constans (Flavius Iulius Constans; 320/323–350), römischer Kaiser
 Constans II. (Gegenkaiser) († 411), römischer Gegenkaiser
 Constans Pontin (1819–1852), schwedischer Schriftsteller und Jurist

Constans ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Nummius Constans, römischer Offizier
 Titus Flavius Constans, römischer Präfekt

Constans ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Constans (1833–1913), französischer Staatsmann

Siehe auch:
 Konstans II. (630–668), oströmisch-byzantinischer Kaiser